Белица — женская форма существительного «белец»; также фамилия и название географических объектов.

Персоналии 
 Белица, Ана (род. 1992) — сербская волейболистка.
 Белица, Ненад (род. 1971) — хорватский футболист, полузащитник.
 Белица, Новица (род. 1983) — сербский волейболист, центральный блокирующий.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Белица — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Белица — посёлок в Чечерском районе Гомельской области.
 Белица — агрогородок в Лидском районе Гродненской области.
 Белица — деревня в Березинском районе Минской области.
 Белица — деревня в Минском районе Минской области.
 Белица — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Болгария
 Белица — город в Благоевградской области.
 Белица — до 1951 года название села Илинденци в Благоевградской области.
 Белица — село в Габровской области.
 Белица — село в Пловдивской области.
 Белица — село в Силистренской области.
 Белица — село в Хасковской области.

Македония
 Белица — село в общине Другово.
 Белица — село в общине Македонски-Брод.

Россия
 Белица — посёлок в Глинновском сельском поселении Гордеевского района Брянской области.
 Белица — посёлок в Творишинском сельском поселении Гордеевского района Брянской области.
 Белица — село в Беловском районе Курской области.
 Белица — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Белица — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.

Сербия
 Белица — село в общине Крушевац Расинского округа.

Украина
 Белица — село в Ямпольском районе Сумской области.

Реки 
 Белица (приток Добосны) — река в Гомельской области Белоруссии.
 Белица (приток Олы) — река, Бобруйский район
 Белица — река в Березинском районе
 Белица (приток Ипути) — река, правый приток Ипути.
 Белица (приток Островенки) — река в России, приток Островенки.
 Белица (приток Моравы) — река в Сербии, приток Моравы.
 Белица (приток Сожа) — река в Смоленской области, левый приток Сожа.
 Белица (приток Янтры) — река в Болгарии, приток Янтры

Община 
 Белица — община в Благоевградской области Болгарии.